Wild Geraas (boek) een boek van Arnold-Jan Scheer
Wild Geraas (album) een cd–album met Sinterklaasliedjes van Jochem van Gelder